Squid's Visit (conocido en España como Calamardo Va de Visita y en Hispanoamérica como La visita de Calamardo) es el episodio 116a perteneciente a la sexta temporada de la serie animada de televisión estadounidense Bob Esponja. Casey Alexander, Zeus Cervas y Derek Iversen escribieron el guion del capítulo, mientras que Alexander y Cervas fueron supervisores de borrador. Vincent Waller fue director de creatividad, Tom Yasumi fue director de animación y Paul Tibbit fue supervisor de producción. Fue exhibido en Estados Unidos el .

Sinopsis 

En un día calmado, Don Cangrejo le pregunta a Calamardo si tiene planes para la noche. Como recibe un insípido no, Don Cangrejo se retira. Bob Esponja invita a Calamardo para que visite su casa, pero Calamardo no lo hace. Bob se la pasa rogando el resto del día, hasta que Calamardo se deshace de él enfrente de su casa. Al día siguiente, se repite el escenario; y antes de que Bob diga algo, Calamardo le dice dándole a entender que le gusta la comodidad de su propia casa y que no visitaría su mediocre casa. Bob Esponja le pide ayuda a Patricio, y éste le sugiere que le pida algo prestado para que lo visite.

Poco después, Calamardo decide hacer un suflé, pero el ruido que provoca Bob al remodelar su casa provoca que derrame pimienta sobre el suelo. Entonces decide ir por su aspiradora, pero en su lugar encuentra un recado donde se lee que Bob la tomó prestada. Calamardo telefonea a Bob, y le reclama la aspiradora; no sin antes anunciarle que irá por ella en 20 minutos. Deja el suflé en el horno, y va a la casa de Bob, pero al entrar, nota que la sala de Bob es parecida a la suya. Calamardo le regaña por copiar su estilo, y Bob lo invita a sentarse mientras espera su aspiradora. Calamardo se espanta más: Bob había recreado su decoración, su estilo de acomodar sus bienes e incluso el diseño de la casa. Entra por curiosidad al baño, y deduce que lo espía; pero antes de hacer nada, choca con la pared, resbala con una crema y finalmente azota en el inodoro, cayendo por un momento inconsciente.

Al despertar, Calamardo cree estar en su casa, pero se aterroriza cuando nota que aún está en casa de Bob, camuflada como la de Calamardo. Éste le pide usar el baño, y decide ir a la habitación de Bob, pero Calamardo se trauma más cuando informa que sus 492 autorretratos estaban mejor realizados que los suyos. De pronto, en una puerta, encuentra su aspiradora, y descubre que todas las pertenencias de Bob (que él califica como de mal gusto) estaban con él. Sale con la aspiradora, pero cuando sale a la calle, ve que su casa se había evaporado debido a un incendio: Calamardo no había podido quitar la cazuela, y más tarde ésta se incendia. Bob Esponja le dice a Calamardo que podía quedarse en su casa. Calamardo se trauma, imaginándoselo, pero la trauma le provoca un nuevo desmayo. 
Al final, Calamardo duerme en la casa de Bob, replicada como la de Calamardo. Bob y Gary duermen en los restos de la casa de Calamardo.

Errores de continuidad 

 La tarjeta que pone: 24 horas más tarde es la misma que el episodio La Flauta.. 
 Calamardo ya había estado en la casa de Bob Esponja en I Was a Teenage Gary, SpongeBob Meets the Strangler, Party Pooper Pants y Can You Spare a Dime?.
 Esta es la primera vez que Bob y Patricio hacen un rompecabezas, la segunda vez que fue en Pineapple Fever.
 La Mamá de Calamardo se menciona en este episodio, cuando Calamardo ve que la dedicatoria está replicada en casa de Bob. 
 Patricio dijo que Calamardo visitó su casa una vez. En Patrick SmartPants, Calamardo puso a prueba los fluidos del cerebro dentro de la roca. Y en I'm With Stupid, le dijo a Patrick sus padres llegaron. Calamardo también visitó la roca de Patricio en Breath of Fresh Squidward y en The Thing. 
 Este es el segundo episodio con un fondo de piña como imagen de apertura. El primero fue Home, Sweet Pineapple, la tercera fue en Pineapple Fever. 
 Dos juegos basados en el episodio se pueden jugar en SpongeBob.com. Cook It 'n' Book  y Squidward's Sizzlin  se basan en buscar la aspiradora y la cazuela.
 Esta es la segunda vez que una casa en el barrio de Bob Esponja se copia. La primera vez fue Suds cuando Patricio intentaba ocultar a Bob Esponja de Arenita. 
 En este episodio, Calamardo dice que nunca había telefoneado a Bob Esponja. Pero él ya le había hablado antes en Home, Sweet Pineapple y The Paper.
 Esta es la segunda vez hay una réplica dentro de un edificio. La primera vez fue en Welcome to the Chum Bucket cuando Plankton hizo una réplica de la cocina del Crustáceo Crujiente en la cocina del balde de cebo.

Sitios 

 Oficina de correos de Fondo de Bikini
 Calle Concha
 Crustáceo Crujiente

Referencias 

  Episodio en línea

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009